Determination steht für:

 Determination (Logik), Bestimmung eines Begriffs oder einer Sache
 Determination (Linguistik), eine Kategorie der Sprache
 taxonomische Bestimmung von Lebewesen, siehe Bestimmung (Biologie)
 Entwicklungsprogramm von Zellen und Geweben, siehe Differenzierung (Biologie) #Differenzierung und Determination
 Geschlechtsdetermination in der Embryonalentwicklung

Siehe auch:
 Determiniertheit
 Determinismus (Begriffsklärung)
 Deterministisches Chaos